JEO est un sigle qui peut désigner :
 Jupiter Europa Orbiter, une mission spatiale proposée par l'agence spatiale américaine de la NASA ayant pour objectif l'exploration de Jupiter et ses lunes ;
 , une étude de faisabilité de l'Agence spatiale européenne pour une mission sur Europa, une lune de Jupiter.